Ле́нинский  — посёлок (в 1949—2014 гг. — посёлок городского типа) в Тульской области России. 

В рамках организации местного самоуправления входит в городской округ город Тула, в рамках административно-территориального устройства входит в Барсуковский сельский округ Ленинского района Тульской области.

География 
Посёлок расположен на реке Волоть (приток Упы), в 20 км к северо-западу от Тулы, рядом с федеральной автомобильной дорогой  «Крым». Железнодорожная станция Обидимо на линии Тула — Калуга.

Население 

По переписи населения 2002 года и ранее в составе рабочего посёлка (пгт) Ленинский учитывалось население посёлка Обидимо.

История 
21 августа 1939 года посёлок Домман-Асфальтового завода становится центром Ленинского района Тульской области и ему присвоено наименование Ленинский.

22 ноября 1949 года посёлок Ленинский отнесён к категории рабочих посёлков (пгт).

С 2006 до 2014 гг. пгт являлся административным центром городского поселения рабочий посёлок Ленинский в Ленинском районе Тульской области.

Законом Тульской области от 29 мая 2014 года, рабочий посёлок Ленинский был преобразован в сельский посёлок Ленинский, а муниципальное образование рабочий посёлок Ленинский было преобразовано из городского поселения в сельское поселение.

Законом Тульской области от 11 июня 2014 года Ленинский включён в состав городского округа город Тула. С 2015 года входит в Зареченский территориальный округ в рамках городского округа город Тула.

Экономика 
Основные предприятия посёлка:
 Приокский химический комбинат (добыча известняка, гипса, мела)
 Асфальтобетонный завод
 Типография
 Кондитерское предприятие ООО «Сладкий край»

Культура 
Работают Средняя школа (МБОУ ЦО № 46, учебный корпусы № 1,2), Начальная школа (МБОУ ЦО № 46, учебный корпус № 3), школа-интернат, детская школа искусств, КСК «Олимп», киноконцертный зал, районная больница.

Издаётся газета «Загородные вести».

Известные люди, родившиеся в р.п. Ленинский 
 Чихирев Александр Васильевич (1962—1987) — ст. лейтенант, командир группы отряда спецназа в Афганистане. Родился и вырос в р.п. Ленинский.

Известные люди, связанные с р.п. Ленинский 
 Колосов Дмитрий Владимирович — современный русский фантаст, автор цикла «Атланты», проживает на территории поселка
 Борисов Пётр Сергеевич (1921—1968) — старший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Проживал на территории поселка.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Населённые пункты городского округа город Тула
Бывшие посёлки городского типа Тульской области